Sebastian Nowak – piłkarz z Jastrzębia-Zdroju, bramkarz
 Sebastian Nowak – piłkarz z Poznania
 Sebastian Nowak – poeta i literat z Poznania